Тэру

 Канэко, Мисудзу
 Тэру (музыкант)

См. также 
 Тэр (значения)